Allenhurst (Floride) ;
 Allenhurst (Géorgie) ;
 Allenhurst (New Jersey).

Homonymie de localités aux États-Unis